Граза́к, Ґразак () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 560 км на південь від Парижа, 32 км на північний схід від Тулузи, 45 км на захід від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 289 осіб у працездатному віці (15-64 років) 223 були активні, 66 — неактивні (показник активності 77,2%, у 1999 році було 72,6%). З 223 активних працювало 207 осіб (115 чоловіків та 92 жінки), безробітних було 16 (10 чоловіків та 6 жінок). Серед 66 неактивних 15 осіб було учнями чи студентами, 24 — пенсіонерами, 27 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 204 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 542,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 
 Гразак на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Гразак на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн